|-
| 208601 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208602 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208603 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208604 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208605 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208606 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208607 - || || 11 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208608 - || || 8 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208609 - || || 11 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208610 - || || 4 de febrer de 2002 || Cima Ekar || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 208611 - || || 4 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208612 - || || 4 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208613 - || || 6 de febrer de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 208614 - || || 7 de febrer de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 208615 - || || 20 de febrer de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 208616 - || || 16 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208617 - || || 9 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208618 - || || 10 de març de 2002 || Cima Ekar || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 208619 - || || 3 de març de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 208620 - || || 9 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208621 - || || 12 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208622 - || || 12 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208623 - || || 12 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208624 - || || 12 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208625 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208626 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208627 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208628 - || || 12 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208629 - || || 9 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208630 - || || 9 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208631 - || || 9 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208632 - || || 9 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208633 - || || 12 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208634 - || || 12 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208635 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208636 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208637 - || || 15 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208638 - || || 5 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 208639 - || || 5 de març de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 208640 - || || 9 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208641 - || || 9 de març de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 208642 - || || 9 de març de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 208643 - || || 9 de març de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 208644 - || || 9 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208645 - || || 9 de març de 2002 || Catalina || CSS
|-
| 208646 - || || 9 de març de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 208647 - || || 10 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 208648 - || || 12 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208649 - || || 12 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 208650 - || || 13 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208651 - || || 15 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 208652 - || || 9 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208653 - || || 20 de març de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 208654 - || || 16 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208655 - || || 16 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208656 - || || 16 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208657 - || || 16 de març de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 208658 - || || 17 de març de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 208659 - || || 19 de març de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 208660 - || || 19 de març de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 208661 - || || 9 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208662 - || || 13 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208663 - || || 12 d'abril de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 208664 - || || 14 d'abril de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 208665 - || || 15 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 208666 - || || 15 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208667 - || || 15 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208668 - || || 14 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208669 - || || 3 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 208670 - || || 4 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 208671 - || || 4 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208672 - || || 8 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208673 - || || 8 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208674 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208675 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208676 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208677 - || || 8 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 208678 - || || 9 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208679 - || || 9 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208680 - || || 9 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208681 - || || 9 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 208682 - || || 11 d'abril de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 208683 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208684 - || || 11 d'abril de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 208685 - || || 12 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208686 - || || 12 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208687 - || || 12 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208688 - || || 13 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208689 - || || 13 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208690 - || || 14 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208691 - || || 14 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208692 - || || 14 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 208693 - || || 14 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208694 - || || 11 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208695 - || || 12 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208696 - || || 16 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208697 - || || 16 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208698 - || || 16 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208699 - || || 16 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208700 - || 2002 JK || 3 de maig de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
|}

8